MCA kan syfta på:
MCA (1964–2012), en amerikansk musiker, låtskrivare, sångare och rappare, se Adam Yauch
MCA Airlines Sweden – ett svenskt flygbolag
MCA – ett företag med ett kabel-TV-nät, se Mariehamns Centralantenn Ab
MCA – en elektronisk buss, se Micro Channel Architecture
MCA – ett amerikanskt musikföretag, se Music Corporation of America
MCA Records– ett skivbolag 
MCA – IATA:s kod för Macenta Airport